Rajd Finlandii był 9. rundą Rajdowych Mistrzostw Świata 2008. Rajd odbył się w dniach 31 lipca – 3 sierpnia, a jego baza znajdowała się w Jyväskylä. Jednocześnie rajd ten był 4. rundą Mistrzostw Świata Juniorów (JWRC) oraz 5. rundą Mistrzostw Świata Samochodów Produkcyjnych (PWRC).

Rajd wygrał Sébastien Loeb, było to jego 42. zwycięstwo w karierze oraz 6. w sezonie. Loeb został jednym z czterech kierowców spoza Skandynawii, którzy wygrali Rajd Finlandii. Drugi był, ze stratą tylko 9 sekund do zwycięzcy, Mikko Hirvonen, a trzeci ze znaczną stratą, Chris Atkinson.

W klasyfikacji JWRC wygrał Martin Prokop przed Patrikiem Sandellem i Michałem Kościuszko. Natomiast w rywalizacji PWRC zwyciężył Juho Hänninen przed Patrikiem Flodinem oraz Jussim Välimäkim.

Klasyfikacja ostateczna

Odcinki specjalne

Klasyfikacja po 9 rundach 

Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Linki zewnętrzne 
  na oficjalnej stronie WRC.com

2008
Finlandia
2008 w Finlandii
Sport w Jyväskylä